Depage ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Depage (1862–1925), belgischer Chirurg
 Marie Depage, geboren Picard (1872–1915), belgische Diplomatin